Polzen kan syfta på:
 Polzen – tyska namnet på Polzen, se Ploučnice
 Polzen, Kremitzaue – en ort i Kremitzaue i Brandenburg